

Liguria
Chiesa del Santo Nome di Maria a Genova

Veneto
Chiesa del Santo Nome di Maria a Vidor